

Казанка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Казанка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область

Казанка — село, Алтайський район, Алтайський край
 Казанка — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Казанка — село, Архангельський район, Башкортостан
 Казанка — присілок, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Казанка — село, Асінівський район, Томська область
 Казанка — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Казанка — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Казанка — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Казанка — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Казанка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Казанка — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Казанка — присілок, Сухолозький міський округ, Свердловська область
 Казанка — присілок, Томський район, Томська область
 Казанка — селище, Тоцький район, Оренбурзька область
 Казанка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Казанка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Казанка — селище міського типу, Миколаївська область, Казанківський район
 Казанка — селище, Миколаївська область, Казанківський район
 Казанка — станція Одеської залізниці